Правила Кирхгофа в физике — правила, устанавливающие соотношения для токов и напряжений в разветвленных электрических цепях постоянного или квазистационарного тока.
 См. также Закон излучения Кирхгофа в физике, описывающий отношение излучательной способности любого тела к его поглощательной способности.
 Правило (принцип) Кирхгофа (Керкгофса) в криптографии — надёжность любого шифра должна определяться только секретностью ключа.
 См. также: Закон Кирхгофа в химии — свойства тепловых эффектов химических реакций при разных температурах.